Відро́дження — село в Україні, у Петропавлівському районі Дніпропетровської області. Населення становить 93 особи. Орган місцевого самоврядування - Дмитрівська сільська рада.

Географія 
Село Відродження розташоване на правому березі річки Чаплина, вище за течією примикає село Дачне (Васильківський район), нижче за течією примикає село Миколаївка (Васильківський район). Річка в цьому місці пересихає, на ній зроблено кілька загат. Поруч проходить автомобільна дорога .

Посилання 

 Погода в селі Відродження 

Села Дніпропетровської області
Населені пункти Синельниківського району